Воложка (Ройка) — река в России, протекает в Уржумском районе Кировской области. Устье реки находится в 208 км по правому берегу реки Вятки. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна 217 км². В 7,6 км от устья принимает слева реку Шечку. В верхнем и среднем течении обозначена на картах как Ройка, в нижнем — Воложка.

Исток реки Ройки у села Лазарево (центра Лазаревского сельского поселения) близ границы с Марий Эл. Река течёт на северо-восток, протекает деревни Лазарево и Танабаево, село Большой Рой. Ниже последнего река принимает слева крупнейший приток, Шечку, и входит на заболоченную пойму Вятки. Здесь река поворачивает на юг и некоторое время течёт по заболоченной местности параллельно Вятке. Русло реки здесь на некоторых участках теряется в болотах. Впадает Воложка в Вятку у деревни Шишкино. Притоки — Шечка (левый), Одинурка (правый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от водомерного поста посёлка городского типа Аркуль до города Вятские Поляны, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300512111100039955
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103995
 Код бассейна — 10.01.03.005
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

В культуре 
 рассказ С. Романовского "Глоток из Воложки". Сборник "Пушка из красной меди", М., Детская литература, 1976 г.

Примечания 

Реки Уржумского района
Притоки Вятки